Nu Canis Majoris pode se referir a:
Nu1 Canis Majoris
Nu2 Canis Majoris
Nu3 Canis Majoris